Słowo Scarface oznacza człowieka z blizną i może odnosić się do:

Osoby 
 Al Capone (1899–1947) – amerykański gangster pochodzenia włoskiego
 Ken Doherty (ur. 1969) – snookerzysta irlandzki
 Franck Ribéry (ur. 1983) – piłkarz francuski
 Scarface Charley (1851–1896) – przywódca rdzennych amerykanów plemienia Modokowie
 Scarface (raper) (ur. 1970) – amerykański raper, członek Geto Boys
 VNM (ur. 1984) – polski raper

Miejsca 
 Scarface, Kalifornia – obszar niemunicypalny w hrabstwie Modoc, w stanie Kalifornia

Media i rozrywka

Filmy 
 Człowiek z blizną (film 1932) (ang. Scarface) – film inspirowany życiem gangstera Ala Capone'a
 Człowiek z blizną (film 1983) – remake filmu z 1932 o historii kubańskiego uchodźcy z kryminalną przeszłością Tony'ego Montany

Gry 
 Scarface: Człowiek z blizną – gra komputerowa z 2006 roku, będąca kontynuacją filmu z 1983 roku
 Scarface: Money. Power. Respect. – gra komputerowa z 2006 roku, wydana na platformy PlayStation Portable i Windows Mobile

Literatura 
 Człowiek z blizną (powieść) – nowela z 1932 roku autorstwa Armitage Trailla
 Scarface Nation – książka z 2008 roku autorstwa Kena Tuckera

Muzyka 
 Scarface: Original Motion Picture Soundtrack – ścieżka dźwiękowa do filmu z 1983 roku
 „Scarface (Push It to the Limit)” – utwór autorstwa Giorgio Morodera i Pete'a Bellotte'a, wykonany przez Paula Engemanna

Inne 
 Gang Scarface – gang pochodzący z Belgii

Zobacz też 
 Człowiek z blizną